

Patronyme

 Charles O. Locke (1895-1977), écrivain américain ;
 John Locke (1632-1704), philosophe anglais ;
 Edwin A. Locke (né en 1938), psychologue américain ;
  (1869-1945), dramaturge américain né en Angleterre ;
 Harvey Locke (né en 1959), protecteur de la nature canadien ;
 Josef Locke (1917-1999), ténor irlandais ;
 Matthew Locke (1621-1677), compositeur anglais ;
 Matthew Locke, administrateur anglais, titulaire du poste de secrétaire à la guerre de 1666 à 1683 ;
 Richard Adams Locke (1800-1871), écrivain et journaliste britannique ;

Liste des Locke
Alain LeRoy Locke (1885-1954), écrivain américain ;
Attica Locke (1974-), romancière afro-américaine de roman policier, scénariste et productrice de télévision ;
Bobby Locke (1917-1987), golfeur sud-africain ;
Corey Locke (1984-), hockeyeur canadien ;
Elsie Locke (1912-2001), écrivaine, historienne, militante féministe et pacifiste néo-zélandaise ;
 Edwin A. Locke (né en 1938), psychologue américain ;
Gary Locke (1950-), homme politique américain ;
Harvey Locke (1959-), protecteur de la nature canadien ;
Joe Locke (1959-), vibraphoniste américain ;
Joe Locke (2003-), acteur britannique ;

John Locke (1632-1704), philosophe anglais ;
 John Locke (1943-2006), musicien américain ;
 Jonathan Tiernan-Locke (1984-), cycliste britannique ;
 Katherine Locke (1910-1995), actrice américaine d'origine russe ;
Kevin Locke (1989-), joueur de rugby à XIII anglais ;
Kimberley Locke (1978-), chanteuse américaine ;
Mary Locke (1863-1943), directrice irlandaise de la distillerie Locke ;
Mary Anne Locke (1831-1889), belle-mère de la précédente ;
Matthew Locke (1621-1677), compositeur anglais ;
Sondra Locke (1944-2018), actrice et réalisatrice américaine ;
Spencer Locke (1991-), actrice américaine ;
 Tembi Locke (1970-), actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Locke, un personnage principal du manga Locke the Superman (en).

 John Locke, un personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus.
 Locke Cole (en), un personnage du jeu vidéo Final Fantasy VI.
 Locke Lamora, imaginé par Scott Lynch.

 Dans La Stratégie Ender (roman de Orson Scott Card, publié en 1985), Peter Wiggin écrit sous le pseudonyme Locke des articles visant à influencer la vie politique de la Terre.
 Locke est un vassal de la famille Bolton dans la série télévisée Game of Thrones.
 Ivan Locke (Tom Hardy), personnage principal du film britannique Locke (2013).

Toponymes

 Locke (Californie), dans le comté de Sacramento
 Locke (Indiana), dans le comté d'Elkhart
 Locke Township (Michigan), dans le comté d'Ingham
 Locke (New York), dans le comté de Cayuga
 Mount Locke, dans les Davis Mountains (Texas occidental)

Divers 
 (4182) Mount Locke, un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme anglais